Silva (sobrenome) — sobrenome (apelido) de família nos países de língua portuguesa e língua galega
 Amora-silvestre — arbusto da amora-silvestre, também conhecida como "silva"
 Silva — personagem de banda desenhada, o vizinho do Pato Donald

Topônimos
 Silva (Barcelos) — freguesia no concelho de Barcelos, Portugal
 Silva (Miranda do Douro) — freguesia no concelho de Miranda do Douro, Portugal
 Silva (Valença) — freguesia no concelho de Valença, Portugal

Pessoas
 Silva (cantor)  — nome artístico de Lúcio Silva de Souza, cantor brasileiro

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos